Vilmos Komornik ist der Name folgender Personen:

* Vilmos Komornik (Generalmajor) (1923–2002), ungarischer Generalmajor
 Vilmos Komornik (Mathematiker), ungarischer Mathematiker